Cybele (mythologie), een Frygische moedergodin
Cybele (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter